Morlans o Morlaàs , comuna bearnesa al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de Nova Aquitània, França)
 Morlans (Guipúscoa)
 Cantó de Morlans
 Josep Morlans Martínez (Bellvís, Província de Lleida, 1907-?), dirigent polític i activista cultural 
 Sebastià Morlans (Reus, 1835), polític i activista sindical català